Die Erste Division 1941/42 war die 40. Spielzeit der höchsten belgischen Spielklasse im Männerfußball. Sie begann am 14. September 1941 und endete am 24. Mai 1942.

In den zwei Jahren zuvor fanden wegen des Zweiten Weltkriegs keine offiziellen Meisterschaften teil.

Modus 
Die 14 Mannschaften spielten an insgesamt 26 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Für diese Spielzeit beschloss der belgische Verband keinen Verein absteigen zu lassen.

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. geringere Anzahl der Niederlagen – 3. Torquotient

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Weblinks 
 Tabellen auf belgianfootball.be
 History of Soccer
 Belgiumsoccerhistory

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1941/42